Австрия принимала участие в «Евровидении 1964», проходившем в Копенгагене, Дания, 21 марта 1964 года. На конкурсе её представил Удо Юргенс с авторской песней «Warum nur, warum?», выступившая под номером 6. В этом году страна заняла шестое место, получив 11 баллов. Глашатаем конкурса от Австрии в этом году стал Вальтер Рихард Лангер, а в роли комментатора — Вилли Кралик (ORF).

Удо Юргенс выступала в сопровождении дирижёра Йоханнеса Феринга.

Юргенс был выбран путём внутреннего отбора телеканала ORF.

Страны, отдавшие баллы Австрии 
Жюри каждой страны присуждало оценки 5, 3 и 1 трём наиболее понравившимся песням

Страны, получившие баллы от Австрии

Примечания 

Страны на «Евровидении-1964»